Pneurile de Formula 1 joacă un rol semnificativ în performanța unei mașini de Formula 1. Anvelopele au suferit modificări majore de-a lungul istoriei Formulei 1, cu diferiți producători și specificații utilizate în sport.

Proiectare și utilizare

Anvelopele de Formula 1 prezintă doar o asemănare superficială cu o anvelopă rutieră normală. În timp ce aceasta din urmă are o durată de viață utilă de până la 80.000 km (50.000 mile), anvelopele utilizate în Formula 1 sunt construite să dureze mai puțin de o distanță de cursă. Scopul anvelopei determină compusul cauciucului care va fi utilizat. Pe vreme extrem de umedă, precum cea din Marele Premiu al Europei din 2007, mașinile de F1 nu sunt în măsură să țină pasul cu mașina de siguranță în bălți adânci din cauza riscului de acvaplanare. În cursele foarte umede, precum Marele Premiu al Canadei din 2011, anvelopele nu sunt în măsură să ofere o cursă sigură din cauza cantității de apă, astfel încât cursa poate fi semnalizată cu steagul roșu. Cursa este apoi oprită permanent sau suspendată pentru orice perioadă de timp până când mașinile pot concura din nou în siguranță.

Pneurile pentru actualul sezon

Există șapte compuși ai anvelopelor disponibile pentru sezonul . Doi dintre aceștia sunt destinați condusului pe vreme umedă, intermediarul (indicat de un perete lateral verde) pentru condiții de ploaie ușoară, și complet umed (indicat de un perete lateral albastru) pentru ape stătătoare. Aceștia vor fi disponibili tuturor echipelor la fiecare Mare Premiu. Restul de cinci compuși ai anvelopelor sunt pentru vreme uscată și sunt denumiți C1 până la C5, C1 fiind cea mai dură anvelopă ceea ce înseamnă că oferă cea mai mică aderență, dar este cea mai durabilă, iar C5 fiind cea mai moale având cea mai mare aderență, dar fiind cea mai puțin rezistentă. Cei cinci compuși ai anvelopelor formează o scară glisantă a durabilității și a nivelurilor de aderență pe asfalt.
Pirelli va desemna trei dintre compușii care urmează să fie rulați la fiecare cursă. Dintre acești trei, compusul cel mai greu va fi numit cauciucul dur (hard) pentru acel weekend și va fi notat de un perete lateral alb, în ​​timp ce cel mai moale compus va fi denumit moale (soft) și va fi notat de un perete lateral roșu, cu a treia dintre anvelopele nominalizate numită anvelopa medie (medium) care va fi notată de un perete lateral galben.

Producători 
Din , producătorul italian Pirelli este singurul furnizor de pneuri.

Producătorii din trecut includ:
Avon
Bridgestone
Continental
Dunlop
Englebert
Firestone
Goodyear
Michelin

Producătorii de anvelope pe sezoane

Referințe

Formula 1